Роля може да се отнася до:

 Театър, кино, телевизия
 Театрална роля
 Филмова роля или роля в сериал

 Общество
 Социална роля

 Компютърни науки
 Ролево адаптирано програмиране